Forces armées de la Jamahiriya arabe libyenne de 1977 à 2011
 Armée de libération nationaledepuis 2011
 Armée nationale libyenne depuis 2014